Wil steht für folgende geographischen Objekte:
 Wil AG im Kanton Aargau
 Wil SG im Kanton St. Gallen
 Wil ZH im Kanton Zürich
 Wil, Weiler in Heimiswil, Gemeinde im Kanton Bern
 Wil, Weiler in Alchenstorf, Gemeinde im Kanton Bern
 Wil, früherer Name von Schlosswil, Gemeinde im Kanton Bern
 Wil bei Koppigen, Ortschaft der Gemeinde Alchenstorf, Kanton Bern
 Bezirk Wil, ehemaliger Bezirk im Kanton St. Gallen
 Wahlkreis Wil im Kanton St. Gallen

Wil steht für:
 (2412) Wil, Asteroid des Hauptgürtels

wil steht für:
 Wilawila (ISO-639-3-Code), gefährdete Wororansprache der Wunambal in Western Australia

-wil steht als Suffix für:
 „kleine Siedlung“ (in Ortsbezeichnungen), siehe Weiler (Ortsname)

WIL steht für:
 Workers International League, trotzkistische Gruppe in Großbritannien
 Wiltshire (ISO-3166-2:GB-Code), Unitary Authority in Großbritannien
 Flughafen Nairobi Wilson International (IATA-Code), Flughafen in Kenia

WIL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Landkreis Bernkastel-Wittlich, Deutschland

Siehe auch:
 Wiel, niederländischer männlicher Vorname und Familienname
 Wiehl (Begriffsklärung)
 Wihl
 Will
 VIL

Abkürzung